Redin, Rhedin och Rehdin är svenska efternamn med samma uttal. De behandlas här tillsammans.  Enligt offentlig statistik var följande antal personer folkbokförda i Sverige den 31 december 2019 med stavningarna:
 Redin 326
 Rhedin 122
 Rehdin 14
Tillsammans blir detta 462 personer. Stavningen Redin är alltså vanligast, men då stavningen Rhedin är vanligast bland de biograferade, har artikeln fått detta namn.

Personer med efternamnet Rhedin eller Redin

 Göran Redin (född 1964), civilingenjör, författare och bloggare
 Ingemar Rhedin (född 1942), lärare och översättare
 Ivar Rhedin (1881–1953), präst, tidningsman och politiker
 Kim Rhedin (född 1948), skådespelare
 Mats Redin (1893–1981), språkvetare, skolledare och läroboksförfattare
 Per Rhedin (1918–2006), författare, tecknare och målare
 Ulla Rhedin (född 1946), filmvetare

Källor

Svenska efternamn